Хржановський — російське прізвище польського походження.

Відомі носії:
 Хржановський Андрій Юрійович (* 1939) — російський аніматор, син Юрія Хржановського.
 Хржановський Войцех (1793-1861) — російський генерал і картограф польського походження.
 Хржановський Ілля Андрійович (* 1975) — російський режисер і продюсер, син Андрія Хржановського.
 Хржановський Юрій Борисович (1905–1987) — російський художник і артист.

Див. також 
 Хшановський

Російські прізвища